Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 2012 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidiger Novak Đoković schied im Halbfinale gegen Roger Federer aus. Dieser traf im Finale, das wegen Regens unter geschlossenem Dach beendet werden musste, auf Andy Murray, der als erster Brite seit Henry Austin im Jahr 1938 das Finale im Herreneinzel dieses Turniers erreichte. Anders als bei seinen vorherigen drei Grand-Slam-Finals konnte Murray diesmal zwar einen Satz gewinnen, verlor das Match jedoch am Ende in vier Sätzen gegen Federer. Für Federer war es nach 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 und 2009 der siebte Titel in Wimbledon, er zog damit mit den Rekordsiegern Pete Sampras und William Renshaw gleich. Insgesamt war es sein siebzehnter Grand-Slam-Titel, womit er seinen eigenen Rekord weiter ausbaute. Mit den gewonnenen Weltranglistenpunkten zog er zudem erstmals seit über zwei Jahren wieder auf Platz 1 der Tennis-Weltrangliste und verbesserte dadurch auch Sampras' Rekord von 286 Wochen an der Spitze der Weltrangliste.

Größte Überraschung des Turniers war die Zweitrundenniederlage des zweifachen Wimbledonsiegers Rafael Nadal gegen den Weltranglisten-100. Lukáš Rosol. Es war das erste Mal seit den US Open 2005, dass Nadal in der ersten Woche eines Grand-Slam-Turniers ausschied. Die beiden Deutschen Philipp Kohlschreiber und Florian Mayer erreichten beide das Viertelfinale. Für Kohlschreiber war es das erste Grand-Slam-Viertelfinale seiner Karriere, Mayer hatte acht Jahre zuvor ebenfalls in Wimbledon in seinem bis dahin einzigen Grand-Slam-Viertelfinale gestanden.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 20. bis 23. Juni statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Turnierdraw auf itftennis.com (englisch)

Herreneinzel
2012